Stuka es la contracción del término alemán Sturzkampfflugzeug, que significa bombardero en picado. Puede referirse a:

 Junkers Ju 87, bombardero en picado alemán usado en la Segunda Guerra Mundial, más conocido como Stuka.
 Stuka, luchador mexicano de la década de 1980.
  Stuka Jr., luchador mexicano hijo del anterior.
 Stuka, músico de rock argentino.